

Persone
 Andrés Silvera (1977) – calciatore argentino
 César Fernando Silvera (1971) – ex calciatore uruguaiano
 Darrell Silvera (1900-1983) – scenografo statunitense
 Frank Silvera (1914-1970) – attore statunitense
 Joey Silvera (1951) – attore e regista pornografico statunitense
 Martín Silvera (1995) – ex calciatore uruguaiano
 Mathías Silvera (1999) – calciatore uruguaiano
 Mauricio Silvera (1964) – ex calciatore uruguaiano
 Maximiliano Silvera (1997) – calciatore uruguaiano
 Miro Silvera (1942-2022) – scrittore, saggista e traduttore italiano
 Roberto Silvera (1971) – arbitro di calcio uruguaiano
 Yari Silvera (1976) – ex calciatore uruguaiano

Altro
 Silvera – singolo dei Gojira del 2016

Pagine correlate
Facundo Silvera